Гранични прелаз Врбница може бити:

 Гранични прелаз Врбница (Призрен)
 Гранични прелаз Врбница (Сјеница)
 Гранични прелаз Врбница 2 (Сјеница)

Види још 

 Врбница